Rodzinna Odznaka Turystyczna „Mama, tata, rower i ja” – wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione przez oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zawierciu. Celem jest zachęcenie do systematycznego uprawiania rodzinnej turystyki rowerowej. O odznakę mogą ubiegać się rodziny z dziećmi, przy czym ekipa musi liczyć co najmniej jednego z rodziców i przynajmniej jedno dziecko.

Odznaka 
Odznaka jest okrągła, zawiera kolorowy portret rodziny na rowerze, znak PTTK oraz herb i logotyp Zawiercia.

Zasady zdobywania odznaki 
Odznaka jest jednostopniowa. Aby ją uzyskać, należy odbyć w ciągu jednego roku kalendarzowego co najmniej 6 wycieczek rowerowych. Potwierdzeniem wycieczek może być pieczątka z nazwą miejscowości, organizatora imprezy, organizacji lub instytucji bądź przodownika PTTK. Odznaka może być zdobywana na terenie całego kraju. Odznakę weryfikuje oddział PTTK w Zawierciu.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego